Eduardo Dias de Oliveira (Nossa Senhora do Desterro, 19 de fevereiro de 1872 — Florianópolis, 27 de outubro de 1945) foi um pintor, restaurador e muralista brasileiro.

Aos 21 anos, em 1893, foi muito elogiado através da imprensa pelo retrato a crayon que realizou do Dr. Frederico Rolla, obra que se encontra no Hospital de Caridade, instituição que foi um dos motivos mais recorrentes na pintura do artista.

Eduardo Dias, foi um pintor autodidata que retratou paisagens de Desterro, a cultura açoriana, os retratos de personagens catarinenses. Esculpiu fachadas de edifícios públicos, executou figuras ornamentais nos carros alegóricos dos carnavais de rua, decorou paredes internas de residências com frutos e pássaros, restaurou algumas pinturas de igrejas, imagens de santos e executou cenários para operatas e revistas musicais de artistas catarinenses.

Pintou e desenhou até o dia da sua morte.

Referência
Revista brasileira de estudos pedagógicos publicada em 1944 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, citado na página 124.
Apostila didática de ARTES 2ºAno Colégio Energia,  Vol. 4.

Naturais de Florianópolis
Pintores de Santa Catarina
Mortos em 1945